Черче — топоним:

 Черче (Ивано-Франковская область) — село в Ивано-Франковской области.
 Черче (Камень-Каширский район) — село в Волынской области.
 Черче (Чемеровецкий район) — село в Хмельницкой области.